Versprechen steht für:

 Versprechen, einen Sprechakt
 Versprechen (Spieltheorie), bedingter strategischer Zug

Siehe auch:
 Das Versprechen
 Das Versprechen